Doug McGibbon (1919-2002), joueur de football anglais.
 James Wright McGibbon (1901-1965), marchand de bois et homme politique québécois.
Pauline Mills McGibbon (1910-2001), lieutenante-gouverneure de l'Ontario.
 Peter Robert McGibbon (1854-1921), bûcheron et homme politique québécois.
Patronyme écossais